Aulo Gelio Lucchi, calciatore italiano
 Fabrizio Lucchi, ex calciatore italiano
 Giovanna Lucchi, politica italiana
 Giovanni Lucchi, archettaio italiano
 Leonardo Lucchi, scultore e orafo italiano
 Marcellino Lucchi, motociclista italiano
 Michele De Lucchi, designer e architetto italiano
 Paolo Lucchi, giornalista e politico italiano
 Renato Lucchi, calciatore e allenatore italiano